Schaechterle ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Schaechterle (1879–1971), deutscher Bauingenieur und Brückenbauer
 Karlheinz Schaechterle (1920–2008), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
 Otto Schaechterle (1883–1961), Fabrikdirektor und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Linoleum-Werke in Bietigheim